Nagy Károly
 Nagy Károly (748–814) frank uralkodó
 Nagy Károly (1797–1868) csillagász, matematikus
 Nagy Károly (1858–1942) református lelkész, presbiter, író, költő
 Nagy Károly (1860–1940) kereskedelmi akadémiai tanár
 Nagy Károly (1868–1926) református püspök
 Nagy Károly (1870–1939) építészmérnök, műegyetemi tanár
 Nagy Károly (1908–1992) úszó Európa-bajnok
 Nagy Károly (1909–1942) író (legismertebb álneve: Charles Lorre)
 Nagy Károly (1921–?) labdarúgó (Szegedi AK, Gamma, Ferencvárosi TC)
 Nagy Károly (1926–2016) fizikus
 Nagy Károly (1930–2022) pedagógus, pedagógiai szakíró
 Nagy Károly (1932) újságíró, író
 Nagy Károly (1932–2001) jogász
 Nagy Károly (1934–2011) szociológus, irodalomszervező, nyelvművelő, az MTA tagja
 Nagy Károly (1936–2015) magyar bajnok labdarúgó (Újpesti Dózsa)
 Nagy Károly (1937) egyházi író
 Nagy Károly (1938) magyar bajnok labdarúgó (Vasas)
 Nagy Károly (1944) sportlövő
 Nagy Károly (1969) matematikus
 Nagy Károly (1978) színész
 Nagy Károly (1997) politikus
 Nagy Károly (atléta)
 Nagy Károly (birkózó)
 Nagy Károly (színigazgató)
 Nagy Károly (teológus)
 Nagy Károly (zenész)

hasonló nevűek
 Krajnik-Nagy Károly (1947) újságíró, műfordító
 Szotyori Nagy Károly (1821–1897) református kántor, orgonaművész, főiskolai zenetanár
 Tasnádi Nagy Károly (1801–1860) főjegyző, országgyűlési követ, igazságügyminisztériumi osztályfőnök
 F. Nagy Károly (1950 előtt) színművész

Jegyzetek